John Adam kan syfta på bland andra:

* John Adam (1721–1792), skotsk arkitekt
 John Adam (1779–1825), brittisk ämbetsman